Пётр Горчаков: Горчаков, Пётр Андреевич (1917—2002) — советский военный деятель, Герой Советского Союза.
 Горчаков, Пётр Дмитриевич (1789—1868) — князь, русский генерал от инфантерии, генерал-губернатор Западной Сибири, член Государственного совета, участник Кавказской и Крымской войн.
 Горчаков, Пётр Иванович (ум. после 1611) — воевода, участник Смоленской обороны.